Elmbach ist ein Gewässername:

 Elmbach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig bei Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Elmbach (Seckach), rechter Zufluss der Seckach vor Roigheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Elmbach (Sulz), linker Zufluss der Sulz (zur Streu) in Willmars, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Siehe auch:
 Helmbach